Nentón kan syfta på:

Guatemala 

 Nentón (kommun), Departamento de Huehuetenango, 
 Nentón (kommunhuvudort), Departamento de Huehuetenango,